Техомичи — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Себеж.
Численность населения деревни составляет 61 житель (2000 год).

География 
Расположена на юго-западе региона, в центральной части района, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на региональной автодороге , в 5 км к западу от города Себеж.

Климат 
Климат, как и во всем районе, умеренно континентальный. Характеризуется мягкой зимой, относительно прохладным летом, сравнительно высокой влажностью воздуха и значительным количеством осадков в течение всего года. Средняя температура воздуха в июле +17 °C, в январе −8 °C. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 130—145 дней в году. Годовое количество осадков — 600—700 мм. Большая их часть выпадает в апреле — октябре. Устойчивый снежный покров держится 100—115 дней; его мощность обычно не превышает 20-30 см.

История 
В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Деревня Техомичи в советские и постсоветские годы входила в Ленинский сельсовет, который Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года переименован в Ленинскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года Ленинская волость была упразднена, а с 1 января 2006 года её территория, в том числе деревня Техомичи, вместе с городом Себеж составили новосозданное муниципальное образование Себеж со статусом городского поселения.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 % от общей численности в 46 чел., из них 21 мужчина, 25 женщин.

Инфраструктура 
Развито сельское хозяйство, личное подсобное хозяйство.

Действовала пилорама.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

В пешей доступности железная дорога

Примечания 

Населённые пункты Себежского района